Posselius ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Possel
 Bossel